Би́ржин Андре́й Алекса́ндрович — российский предприниматель, основатель и президент девелопера GloraX, ранее — основатель девелоперской компании Tekta Group.

Биография 
Окончил экономический факультет МГУ. По словам Биржина, он начал заниматься бизнесом ещё во время обучения, основав в 2001 году свою первую компанию. 

В 2009-м — акционер Tekta Group. В 2012 году в качестве управляющего партнёра девелопера был включён «Коммерсантом» в рейтинг лучших руководителей в сегменте «Строительство». В том же году за достижения в жилищном строительстве стал номинантом премии RREF AWARDS в номинации «Новации в бизнесе». Под руководством Биржина Tekta Group за три года вошла в список крупнейших девелоперов Московской области, увеличив инвестиционный портфель в шесть раз.

В 2014 году организовал девелоперскую компанию GloraX. В конце 2020 года стал её единственным владельцем, выкупив долю у партнёра — Дмитрия Коновалова. В 2021 году была анонсирована перестройка исторического центра Нижнего Новгорода с участием GloraX. Также было заявлено о выходе девелопера на московский рынок. 

В ноябре 2021 года Биржин занялся разработкой проекта реконструкции «Апраксина двора» в Санкт-Петербурге.

В 2021 году компания, аффилированная с GloraX, была раскритикована за снос комплекса исторических зданий, так называемого "Холодильника" на ул. Шкапина в центре Санкт-Петербурга.  

Увлекается автоспортом — участник гонки Blancpain Endurance Series, входит в официальный список пилотов FIA. Участник Iron Dog Race. 

Православный. Обладатель ряда конфессиональных наград, а именно ордена Преподобного Сергия Радонежского II степени, вручённого патриархом Кириллом в 2014 году, а также ордена Серафима Саровского II степени, врученного 13 сентября 2021 года. Входит в состав Попечительского совета Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии.

Семья 
В браке, двое детей. Жена София, стоматолог-ортодонт по профессии, отвечает за развитие сети детских стоматологических клиник CrocoDent.

Примечания 

Выпускники МГУ
Предприниматели России